Rodin peut désigner :

Patronyme 

 Auguste Rodin (1840-1917), sculpteur français ;
 Dmitri Rodin (1975-), joueur professionnel estonien et russe de hockey sur glace ;
 Judith Rodin (1944-), psychologue américaine.
 Odile Rodin (1937-2018), actrice française.

Toponyme 

(en hommage à Auguste Rodin)
 Avenue Rodin, une voie du  de Paris, en France ;
 Lycée Rodin, un établissement parisien d'enseignement secondaire et supérieur ;
 Musée Rodin, un musée parisien ;
 Rodin Museum, un musée situé à Philadelphie en Pennsylvanie.

Œuvre artistique

Cinéma 
 Rodin, un film français réalisé par Jacques Doillon, sorti en 2017.

Autres 
 SeaFrance Rodin, ferry lancé en 2001, maintenant appelé le MS Côtes des Dunes ;
 (6258) Rodin est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.